Василий Кочубей:
 
 Кочубей, Василий Викторович (1812—1850) — русский археолог и нумизмат, статский советник, камергер, сын князя В. П. Кочубея.
 Кочубей, Василий Григорьевич (1936—2006) — доктор медицинских наук, профессор.
 Кочубей, Василий Леонтьевич (1640—1708) — генеральный писарь и генеральный судья Войска Запорожского.